Història d'Espanya
 Fúria espanyola
 Fúria espanyola (Anvers)
 Fúria espanyola (Maastricht)
 Fúria espanyola (Mechelen)
Històra romana
 Gens Fúria, família romana patrícia de gran antiguitat
 Furia de aedilibus, llei romana instada pel dictador Marc Furi Camil el 368 aC 
 Furia Atilia, llei romana instada per uns tribuns de la plebs de nom Luci Furi i Sext Atili 
 Furia Caninia, llei romana que limitava les manumissions que havien fet créixer el nombre de ciutadans romans 
 Furia testamentaria, llei romana instada pel tribú de la plebs Gai Furi al començament del 
 Furia de iura campanorum, llei romana instada pel pretor Luci Furi, sent cònsols Fosi i Plauci, el 328 aC 
 Pinaria Furia, llei romana establerta el 472 aC sota el consolat de Luci Pinari Mamercí Ruf i Publi Furi Medul·lí Fus 
 Sabina Fúria, filla de Misteu i esposa de Gordià III